El apellido Iribarne es de origen Vasco.
Trae escudo partido, 1º de azur, un caballo de plata; y 2º de plata, un cuervo de sable. 
Fue otorgado a un grupo de caballeros el título "Iribarne" por un grupo de nobles en la Navarra medieval. 
Los barones de Iribarne (título creado por Luis XV de Francia el 25 de diciembre de 1743 a favor de Jean d'Iribarne et Istouriz) Lema: "Interiore populi insumus". Cimera: Un caballo de plata.

Pertenece a diversas personas:

 Alberto Iribarne, político argentino.
 Marcelo Iribarne, conductor argentino.
 Eduardo Pérez Iribarne, sacerdote y locutor radial boliviano.
 Manuel Fraga Iribarne, político español.
 Luís Iribarne O'Connor, tenor lírico español de finales del siglo XIX.